Polit steht für:
 einen griechischen Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern#P
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (1708) Pólit

Polit ist der Familienname folgender Personen:
 Cornelia Polit (* 1963), deutsche Schwimmerin
Siehe auch:
Pohlit
Politt
Pollitt